В списке перечислены лидеры государств по состоянию на 1928 год. В том случае, если ведущую роль в государстве играет коммунистическая партия, указан как де-юре глава государства — председатель высшего органа государственной власти, так и де-факто — глава коммунистической партии.

Если в 1928 году в каком-либо государстве произошла смена руководителя, в списке указываются оба из них. В случае если государство сменило флаг, указываются также оба флага.

Цветом выделены страны, в которых в данном году произошли смены власти вследствие следующих событий:
 Получение страной независимости;
 Военный переворот, революция, всеобщее восстание ;
 Президентские выборы;
 парламентские выборы, парламентский кризис;
 Смерть одного из руководителей страны;
 Иные причины.

Значимые события 
Для государств и их лидеров этот год отмечен следующими событиями:
 13 февраля — скончался Председатель Совета Народных Комиссаров Монгольской Народной Республики Балингийн Цэрэндорж. Новым главой правительства стал Анандын Амар;
 4 марта — после демонстраций протеста и отказа парламента утвердить новый англо-египетский договор, усиливавший влияние Великобритании, ушёл в отставку премьер-министр Египта Абдель Халик Сарват -паша. Власть временно перешла к националистической партии ВАФД;
 18 апреля — маршал Ошкар Кармона, официально избранный президентом Португалии, оставил пост главы правительства. Новым премьер-министром назначен генерал Жозе Висенти ди Фрейташ;
 22 — 29 апреля — во Франции прошли очередные парламентские выборы, на которых победил блок правых партий Демократический альянс. В ноябре премьер-министр Раймон Пуанкаре сформировал кабинет без участия левых партий;
 8 мая — на пост президента Коста-Рики вступил Квето Гонсалес Викес избранный на президентских выборах 12 февраля 1928 года;
 2 июня — в Китае армия Чан Кайши заняла столицу страны (Бэйцзин), президент генералиссимус Чжан Цзолинь бежал в Маньчжурию, где через два дня погиб во время взрыва поезда. Власть в Китае перешла к националистической партии Гоминьдан;
 25 июня — решением короля смещён с поста премьер-министр Египта Мустафа Наххас-паша, выступавший за устранение британского влияния в Египте. Конституция 1923 года была отменена, власть фактически перешла в руки британского верховного комиссара;
 27 июня — премьер-министр Польши маршал Юзеф Пилсудский ушёл в отставку по состоянию здоровья и передал пост главы правительства своему стороннику Казимиру Бартелю;
 28 июня — Герман Мюллер сформировал правительство Германии после победы социал-демократов на выборах в Рейхстаг 20 мая 1928 года;
 4 июля — премьер-министром Греции вновь стал лидер либералов Элефтериос Венизелос;
 15 августа — на пост президента Парагвая вступил избранный на президентских выборах либерал Хосе Патрисио Гуджари;
 1 сентября — Учредительное собрание Албании провозгласило президента страны Ахмета Зогу королём Зогу I Скандербегом III, а Албанию — королевством;
 7 сентября — регент Эфиопии Тэфэри Мэконнын получил царский титул негуса при императрице Заудиту;
 1 октября — на пост президента Панамы вступил Флоренсио Армодио Аросемена победивший на президентских выборах 5 августа 1928 года;
 12 октября — на пост президента Аргентины вступил лидер партии Гражданский радикальный союз Иполито Иригойен, победивший на президентских выборах в апреле 1928 года;
 11 ноября — лидер Национал-царанистской партии Юлиу Маниу сформировал новое правительство Румынии. Национальная либеральная партия, правившая страной с 1922 года, перешла в оппозицию и утратила своё прежнее влияние после выборов 12-19 декабря 1928 года;
 12 ноября — после отстранения за «правый уклон» партийного лидера Монголии Цэрэн-Очирын Дамбадоржа упразднён пост Председателя ЦК Монгольской народно-революционной партии. Его полномочия разделены между тремя секретарями ЦК МНРП;
 1 декабря — на пост президента Мексики в связи с убийством избранного президентом Альваро Обрегона временно вступил министр внутренних дел Эмилио Портес Хиль. Бывший президент Плутарко Элиас Кальес провозглашён Верховным руководителем Революции  с широкими полномочиями. В стране установлен режим максимата;
 4 декабря — Государственным старейшиной Эстонии стал Аугуст Рей;
 10 декабря
 Федеральное собрание Австрии избрало президентом страны председателя Национального совета Вильгельма Микласа;
 новым премьер-министром Новой Зеландии стал Джозеф Джордж Уорд, лидер Объединённой партии, укрепившей свои позиции на выборах 13 ноября 1928 года..

Азия

Африка

Европа

Океания

Северная и Центральная Америка

Южная Америка

Комментарии

Источники 

1928
1928 год